

Architettura 
 Castello di Maniago – fortificazione del XII nel comune omonimo
 Rifugio Maniago – rifugio situato in val Zemola nelle Dolomiti friulane

Geografia 
 Maniago – comune del Friuli-Venezia Giulia, capoluogo della UTI delle Valli e Dolomiti Friulane

Persone 
 Cesare Maniago – ex hockeista e allenatore canadese di hockey su ghiaccio
 Claudio Maniago – arcivescovo cattolico italiano